Byczyna ist der Name folgender Ortschaften in Polen: 
 Byczyna, deutsch Pitschen, Stadt in der Woiwodschaft Oppeln
 Byczyna (Dobre), Wohnplatz in der Gmina Dobre (Powiat Radziejowski) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Byczyna (Miastko), deutsch Bütschen, Wohnplatz in der Gmina Miastko in der Woiwodschaft Pommern
 Byczyna (Poddębice), Wohnplatz in der Gmina Poddębice in der Woiwodschaft Lodz